

Urodzili się 
 Changqing Huileng - chiński mistrz chan (zm. 932)

854